The Forge – romanzo di Radclyffe Hall del 1924
 La fornace (The Forge) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Star Trek: Enterprise

Pagine correlate 
 Forge